Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2011 v tenisu za ženske posamično.

Postavljena igralke 
Seznam postavljenih igralk. Samantha Stosur je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Caroline Wozniacki (polfinale)
 Vera Zvonareva (četrtfinale)
 Marija Šarapova (tretji krog)
 Viktorija Azarenka (tretji krog)
 Petra Kvitová (prvi krog)
 Na Li (prvi krog)
 Francesca Schiavone (četrti krog)
 Marion Bartoli (drugi krog)
 Samantha Stosur (prvakinja)
 Andrea Petkovic (četrtfinale)
 Jelena Janković (tretji krog)
 Agnieszka Radwańska (drugi krog)
 Peng Shuai (četrti krog)
 Dominika Cibulková  (drugi krog)
 Svetlana Kuznecova (četrti krog)
 Ana Ivanović '' (četrti krog)

<ol start="17">
 Anastazija Pavljučenkova ''(četrtfinale)
 Roberta Vinci ''(tretji krog)
 Julia Görges ''(tretji krog)
 Yanina Wickmayer '' (drugi krog, poškodba)
 Daniela Hantuchová ''(prvi krog)
 Sabine Lisicki ''(četrti krog)
 Shahar Pe'er ''(drugi krog)
 Nadja Petrova ''(tretji krog)
 Marija Kirilenko ''(četrti krog)
 Flavia Pennetta ''(četrtfinale)
 Lucie Šafářová ''(tretji krog)
 Serena Williams ''(finale)
 Jarmila Gajdošová ''(drugi krog)
 Anabel Medina Garrigues ''(tretji krog)
 Kaia Kanepi '' (drugi krog)
 María José Martínez Sánchez ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji
{{8TeamBracket-Tennis3-v2
| RD1=Četrtfinale
| RD2=Polfinale
| RD3=Finale

| team-width=180

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Caroline Wozniacki
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7<sup>7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=10
| RD1-team2= Andrea Petkovic
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=6<sup>5
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=28/PR
| RD1-team3= Serena Williams
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=17
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Angelique Kerber
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6=26
| RD1-team6= Flavia Pennetta
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=3

| RD1-seed7=9
| RD1-team7= Samantha Stosur
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Vera Zvonareva
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Caroline Wozniacki
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=28/PR
| RD2-team2= Serena Williams
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Angelique Kerber
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=2
| RD2-seed4=9
| RD2-team4= Samantha Stosur
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=2
| RD2-score4-3=6

| RD3-seed1=28/PR
| RD3-team1= Serena Williams
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=9
| RD3-team2= Samantha Stosur
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

Zgornji del
1. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= C Wozniacki
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= N Llagostera Vives
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Rus
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= E Vesnina 
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= V King 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= G Arn 
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= I Benešová 
| RD1-score07-1=6<sup>5
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= J Gajdošová
| RD1-score08-1=7<sup>7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=21
| RD1-team09= D Hantuchová 
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Parmentier 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=
| RD1-team11={{Nowrap| A Amanmuradova}} 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= T Paszek
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= J Hampton 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=1r
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= E Baltacha| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Errani 
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= S Kuznecova 
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= C Wozniacki
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A Rus 
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= V King
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04= J Gajdošová
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= P Parmentier 
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=10
| RD1-team01= A Petkovic 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= E Bychkova
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= V Diatchenko
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J Zheng 
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= C Dellacqua 
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Cornet 
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= I-C Begu 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= R Vinci| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= K Kanepi 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= T Tanasugarn 
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Date Krumm 
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= S Soler-Espinosa
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Johansson 
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14={{Nowrap| C Suárez Navarro}} 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=7

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Halep 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= N Li 
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=10
| RD2-team01= A Petkovic
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Zheng
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Cornet 
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= R Vinci 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=31
| RD2-team05= K Kanepi
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= S Soler-Espinosa
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07={{Nowrap| C Suárez Navarro}}
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= S Halep
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=10
| RD3-team01= A Petkovic
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=18
| RD3-team02= R Vinci 
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= S Soler-Espinosa
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=

3. del

4. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= J Janković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= A Riske 
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Dokić 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= O Govortsova 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P Martić 
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= 
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Tatishvili 
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= A Pavljučenkova 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= 
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Barthel 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= C Scheepers 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Keothavong
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Lučić 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= M Erakovic
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= G Voskoboeva
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= F Schiavone
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= J Janković
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Dokić
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= P Martić
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=17
| RD2-team04={{Nowrap| A Pavljučenkova}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= M Barthel 
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= C Scheepers
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Lučić 
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= F Schiavone
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=11
| RD3-team01= J Janković
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=17
| RD3-team02={{Nowrap| A Pavljučenkova}}
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= C Scheepers
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6<sup>5
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= F Schiavone
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=7<sup>7
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=17
| RD4-team01=

Spodnji del
5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= P Kvitová 
| RD1-score01-1=63
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Dulgheru
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= M Niculescu
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= J Craybas
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= M Keys
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Rybáriková
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= L Šafářová 
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= Y Wickmayer 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Cîrstea
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Kudrjavceva
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Rodionova
| RD1-score12-1=61
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= L Davis
| RD1-score13-1=6<sup>3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Kerber
| RD1-score14-1=7<sup>7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= U Radwańska
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= A Radwańska
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= A Dulgheru
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Niculescu
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= M Keys
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= L Šafářová 
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= Y Wickmayer
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=0<sup>r
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=

6. del

7. del

8. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= D Cibulková 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= S Zhang
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= K Zakopalová 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= I Falconi 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= V Dolonts
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= V Williams 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= A Bondarenko 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= S Lisicki 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= 
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= K Knapp
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= L Robson
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Morita
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=r

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= L Hradecká 
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= K Bondarenko 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= S Foretz Gacon
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= V Zvonareva 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= D Cibulková 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= I Falconi 
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=7

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= V Williams 
| RD2-score03-1= 
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= S Lisicki 
| RD2-score04-1=<small>w/o
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=30
| RD2-team05=

Viri 
 

Ženske posamično
2011